Грчка се такмичила на Олимпијским играма 1904. у Сент Луису, Мисури, САД са 14 спортиста која су се такмичили у три спорта атлетици, повлачењу конопца и дизању тегова. На овим играма Грчка је освојила две медаље, златну и бронзану, и то обе у атлетици.

Учесници по спортовима

Медаље

Резултати

Атлетика

Надвлачење конопца

Дизање тегова

Референце

Спољашни извори 
 Званични извештај МОКа
 База података МОКа

Грчка на Летњим олимпијским играма
Земље учеснице на Летњим олимпијским играма 1904.